Thiel puede referirse a:
 Thiel-sur-Acolin, una población y comuna francesa; 
 Bernardo Augusto Thiel y Hoffmann; o
 Peter Andreas Thiel, sacerdote católico de Alemania.